Ботан — может означать:

 Бота́н, бо́тан, ботаник — жаргонное унизительное прозвище  или студента, который слишком много внимания уделяет учёбе в ущерб социализации, см. также нерд.
 Ботан (; Бохтан) — река на юго-востоке Турции, левый приток реки Тигр.
 Ботан () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Ботан (наст. имя — Супха Сирисинг; род. 1945) — тайский писатель.

См. также 

 Бо́таны — фантастическая раса инопланетян во вселенной Звёздных Войн.

Примечания